1992-93 est la dix-huitième saison de l'Elitserien, le championnat élite de hockey sur glace en Suède. L'équipe du VIK Västerås HK remporte la saison régulière alors que le Brynäs IF gagne les séries éliminatoires.

Saison régulière 
La saison est composée de deux phases successives :
 vingt-deux matchs joués avec les douze équipes ;
 dix-huit matchs de plus joués avec les dix meilleures équipes de la première phase.

Les deux équipes éliminées de la première phase jouent en Allsvenskan pour conserver leur place.

Classements 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Première phase

Deuxième phase 

       Équipe championne de la saison régulière
       Équipe qualifiée pour les séries
       Équipe devant jouer la phase de relégation

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires 
Les deux premiers tours se jouent au meilleur des trois matchs alors que la finale se jouent en cinq matchs – trois victoires suffisent pour emporter la série.

Effectif vainqueur

Allsvenskan et Kvalserien

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

1992-1993
Elitserien
Elitserien
Sport en Suède en 1992
Sport en Suède en 1993